Tzocohuite kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tzocohuite, Ixhuatlán de Madero, ort, Veracruz, 
 Tzocohuite, Zacualpan, ort, Veracruz,